Натанаил (Нато) Янков Динков е български офицер (подпоручик), участник в Македоно-одринското опълчение.

Биография 

Натанаил Янков е роден на 1 януари 1865 година в голямото будно българско костурско село Загоричани, днес Василиада, Гърция. Брат е на българския общественик Яков Янков и на революционера Анастас Янков. През Балканската война е назначен за четник в Костурско-Леринска-Емборската чета между 19 септември и 2 октомври 1912 година, след което четата образува 1-ва рота от 6-а Охридска дружина и е назначен за ротен командир на 1-ва рота. Ранен е на 6 юни 1913 година в село Каменица, Кочанско.

Живее на улица Черковна, № 11, в квартал „Подуене“, София.

Бележки 

Български офицери от Македония
Македоно-одрински опълченци
Родени в Загоричани
Български имигранти от Македония в София
Български подпоручици